Вугринец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вугринец, Давор (род. 1975) — хорватский футболист, нападающий.
 Вугринец, Ренато (род. 1975) — словенский гандболист.